Dh, dh или dH может означать:
 dH — жёсткость воды.
 Марокканский дирхам
 dh — диграф, применявшийся в первоначальной версии Яналифа.
 Диффи-Хеллман
 DH — регистр процессора архитектуры x86, старший (High) байт регистра DX (Data Register).
 DH (англ. digital humanities) — цифровые гуманитарные науки.